Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Kulisiewicz – polski dziennikarz i śpiewak
 Maciej Kulisiewicz – polski inżynier budownictwa lądowego
 Tadeusz Kulisiewicz – polski grafik i rysownik